Шарл Мило (), право име Вељко Милојевић (23. децембaр 1921. - 6. октобaр 2003) био је француски глумац југословенског порекла. Tоком 35 година снимио је многе филмовe, од којих су запажени: Воз (1964), Ноћ генерала (1967), Waterloo (1970) у ком глуми Емануела Грушиа, Француска веза 2 (1975), Неподношљива лакоћа постојања (1988) и Око Удовице (1991). 

Умро је 6. октобра 2003. године, када је имао 81 годину, у Паризу, Француска.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1957. || OSS 117 Is Not Dead || Ралф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1960. || Line of Sight ||
|-
| 1961. || Der Teufel spielte Balalaika ||
|-
| 1962. || Les Ennemis || 
|-
| 1962. || Arsène Lupin contre Arsène Lupin ||
|-
| 1962. || Џентлмен из Епсома ||
|-
| 1962. || Око Монокла || комесар Матлов
|-
| 1964. || Очаравајућа глупача || 
|-
| 1964. || Requiem pour un caïd || 
|-
| 1964. || Воз (филм) ||
|-
| 1964. || The Great Spy Chase ||
|-
| 1965. || Passeport diplomatique agent K 8 ||
|-
| 1965. || Compartiment tueurs ||
|-
| 1966. || Trans-Europ-Express ||
|-
| 1966. || Un monde nouveau ||
|-
| 1966. || The Poppy Is Also a Flower ||
|-
| 1966. || Опатица из пакла (филм) ||
|-
| 1966. || Le Solitaire passe à l'attaque ||
|-
| 1966. || Triple Cross ||
|-
| 1967. || Ноћ генерала ||
|-
| 1967. || To Commit a Murder ||
|-
| 1967. || Bang Bang ||
|-
| 1968. || Mayerling (филм) ||
|-
| 1969. || Битка на Неретви (филм) || Ђука
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Waterloo (филм) || Емануел Груши
|-
| 1970. || Promise at Dawn ||
|-
| 1971. || Mourir d'aimer ||
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор || Домобрански сатник
|-
| 1972. || La Nuit bulgare ||
|-
| 1973. || The Crazy Capo Affair ||
|-
| 1974. || The Marseille Contract ||
|-
| 1975. || Игра са ватром ||
|-
| 1975. || Француска веза 2 ||
|-
| 1975. || Le Futur aux trousses ||
|-
| 1975. || Сарајевски атентат ||
|-
| 1975. || Сељачка бунa || Јурај Драшковић
|-
| 1977. || Смрт корумпираног пацова ||
|-
| 1978. || The Last Romantic Lover ||
|-
| 1978. || Vas-y maman ||
|-
| 1978. || Little Girl in Blue Velvet ||
|-
| 1979. || The Adolescent ||
|-
| 1979. || Човек кога треба убити ||
|-
| 1979. || Бладлајн ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || Адамс
|-
| 1981. || Високи напон ||
|-
| 1981. || Бановић Страхиња ||
|-
| 1981. || L'Ombre rouge ||
|-
| 1983. || Balles perdues ||
|-
| 1983. || Велики транспорт ||
|-
| 1984. || Ујед анђела || Ујак
|-
| 1985. || Црвени и црни ||
|-
| 1986. || Lien de parenté ||
|-
| 1987. || Le Cri du hibou ||
|-
| 1988. || Неподношљива лакоћа постојања (филм) ||
|-
| 1988. || Una botta di vita ||
|-
| 1989. || Донатор || Франсоа Ивет
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1991. || Око Удовице ||
|-
| 1994. || Priez pour nous ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1921.
Умрли 2003.
Бјеловарци
Француски глумци
Југословенски глумци
Људи под псеудонимом